Termenul „Nidda” se poate referi la:

Nidda oraș în Hessa
Râul Nidda
Ducatul Nidda din regiunea Wetterau, landul Hessa
Insula Nidda (Frankfurt am Main), amenajată pentru nudism